«Страстный Мадагаскар» () — короткометражный анимационный фильм, специальный телевизионный выпуск с персонажами франшизы «Мадагаскар», посвящённый Дню святого Валентина. Действие происходит в период между фильмами «Мадагаскар 2» и «Мадагаскар 3» до того, как покинуть Африку. Производство DreamWorks Animation, сценарист и режиссёр — Дэвид Сорен. Премьера на DVD 29 января 2013. Звёзды Бен Стиллер, Крис Рок, Дэвид Швиммер и Джада Пинкетт Смит вернулись озвучить своих героев, Саша Барон Коэн был заменён Дэнни Джейкобсом.

Сюжет 
Сюжет происходит между 2 частью и 3 частью, но до того, как пингвины улетели. В Африке наступает «День Святого Валентина». В Нью-Йорке Алекс всегда получал много валентинок, но в Африке об этом празднике никто не знает, и Алекс очень переживает из-за того, что никто не дарит ему валентинок. С самолёта падают духи под названием «Любовное зелье № 9», и король Джулиан начинает считать себя «Королём Любви». Мелман готовит подарок Глории, но у него ничего не получается, а Глория думает, что Мелман её разлюбил. Марти влюбляется в Окапи. Но она не обращает на него внимание, и Марти решает взять у Джулиана зелье. Король Джулиан просит пингвинов сделать ему новое любовное зелье, и пингвины отправляются в охотничий лагерь. У Шкипера начинаются проблемы с его куклой. Ковальски делает любовное зелье для Шкипера. А в Марти влюбляются 99 % самок Африки. В итоге Ковальски помогает Шкиперу вернуть себе куклу, друзья Алекса пишут ему валентинки и Алекс понимает, что важно не количество валентинок, а от кого он их получил.

Роли озвучивали

В оригинале 
 Бен Стиллер — Алекс
 Крис Рок — Марти
 Дэвид Швиммер — Мелман
 Джада Пинкетт Смит — Глория
 Дэнни Джейкобс — король Джулиан
 Том МакГрат — Шкипер
 Крис Миллер — Ковальски
 Кристофер Найтс — Прапор (Рядовой)
 Роль без слов — Рико
 Седрик Развлекатель — Морис
 Тараджи П. Хенсон — Окапи
 Энди Рихтер — Морт
 Фил Ламарр — экскурсовод
 Конрад Вернон — Мейсон
 Роль без слов — Фил

См. также 
 1992 — Любовный напиток № 9

Ссылки 
 

Мультфильмы США 2013 года
Короткометражные мультфильмы DreamWorks Pictures
Фильмы-сиквелы
Мультфильмы о Дне святого Валентина
Компьютерные анимационные фильмы
Кинокомедии США
Фильмы IMAX
Мультфильмы о животных
Фильмы на английском языке